Il y a eu quatre concours Eurovision en 2008 :
 le Concours Eurovision de la chanson 2008,
 le Concours Eurovision de la chanson junior 2008,
 le Concours Eurovision des jeunes musiciens 2008,
 et le Concours Eurovision de la danse 2008.